Kerler ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Kerler (1925–1996), deutsche Landwirtin und Politikerin
 Dietrich Kerler (1837–1907), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Josef Kerler (1918–2000), jiddischsprachiger Dichter und Schriftsteller
 Marco Kerler (* 1985), deutscher Lyriker und Schriftsteller
 Rolf Kerler (1941–2015), deutscher Bankmanager
 Rudolf Kerler (1911–1980), deutscher Kommunalpolitiker
 Thomas Kerler (* 1965), deutscher Professor für Mathematik